Алтынбай

 Алтынбай (род) - у башкир
 Алтынбай (имя) — башкирское и татарское имя
 Алтынбай (племя) — родовое подразделение башкирского племени кыпсак 
 Алтынбай (деревня) — Лысьвенский район, Пермская область.

Примечания